Мудров — славянская фамилия, имеет женскую форму Мудрова:
 Мудров, Винцесь (род. 1953) — советский диссидент, белорусский прозаик и журналист.
 Мудров, Иван Сергеевич (род. 1991) — российский актёр театра и кино.
 Мудров, Илья Игоревич (род. 1991) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом, чемпион России 2014 года.
 Мудров, Матвей Яковлевич (1776—1831) — российский врач, ординарный профессор Московского государственного университета.
 Мудров, Михаил Иванович (1919—1944) — военный лётчик-ас, Герой Российской Федерации.
Мудров, Олег Геннадьевич (род. 1964) — советский и украинский хоккеист.
 Мудров, Сергей Алексеевич (род. 1990) — российский легкоатлет (прыжки в высоту), чемпион Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года.